East Brooklyn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Brooklyn (Connecticut)
East Brooklyn (Illinois)